Warner Bros. Interactive Entertainment (WBIE; также известна под лейблом Warner Bros. Games) — подразделение компании Warner Bros. Discovery, которое занимается изданием, продюсированием, дистрибуцией, лицензированием компьютерных игр для консолей и персональных компьютеров. Имеет несколько дочерних компаний.

Расположена в городе Бербанк, штат Калифорния, США.

Подразделения

Издательские лейблы 
  Warner Bros. Games — основан в 2004. Основной лейбл.
  Portkey Games — основан в 2017. Издательский лейбл, отвечающий за серии игр вселенной Wizarding World.

Студии 
  Avalanche Software — в Солт-Лейк-Сити, Юта. Основана в 1995 году, поглощена в январе 2017 года.
  Monolith Productions — в Керкленде, штат Вашингтон. Основана в 1994, поглощена в 2004.
  NetherRealm Studios — в Чикаго, штат Иллинойс, основана как Midway Games Chicago в 1988, выкуплена у Midway Games 27 июля 2009 и открыта в 2010.
  Rocksteady Studios — в Лондоне, Англия, основана в 2004, контрольный пакет акций выкуплен в феврале 2010.
  TT Games — в Бакингемшире, Англия. Основана в 2005, поглощена 8 ноября 2007.
  Warner Bros. Games Boston — в Нидхеме, Массачусетс. Основана в 1994, поглощена в 2010.
  Warner Bros. Games Montreal — в Монреале, Квебек. Основана в 2010.
  Warner Bros. Games San Francisco — в Сан-Франциско, Калифорния. Основана в 2013.
  Warner Bros. Games New York — в Трой, Нью-Йорк. Основана как Agora Games в 2005 году, поглощена и переименована в 2017 году.
  Warner Bros. Games San Diego — в Сан-Диего, Калифорния. Основана в 2019.

Бывшие 

  Playdemic — в Манчестере, Англия. Основана в 2010, поглощена в 2017 году и продана Electronic Arts в 2021 году.

Закрытые 
  Surreal Software — в городе Сиэтл, Вашингтон. Основана в 1995, выкуплена у Midway Games 27 июля 2009.
  Snowblind Studios — в Керкленде, Вашингтон. Основана в 1997, поглощена в 2009.

Выпущенные игры 

Игры, которые были разработаны, изданы или распространяются WBIE или одной из дочерних компаний.

По мультсериалам «Cartoon Network» 
 Серия игр по «Лаборатории Декстера»
 Серия игр по «The Powerpuff Girls»
 Серия игр о Самурае Джеке
 Ed, Edd n Eddy: The Mis-Edventures

По мультфильмам «Hanna-Barbera» 
 Серия игр о Скуби-Ду
 Серия игр о Флинстоунах
 Серия игр о Томе и Джерри
 Wacky Races
 Yogi Bear: Great Balloon Blast

Игры во вселенной «Looney Tunes» 
 Серия игр «Animaniacs»
 Серия игр «Looney Tunes»
 Серия игр «Tiny Toon Adventures»
 Игры о Багзе Банни
 Loons: The Fight for Fame
 Porky Pig's Haunted Holiday
 Space Jam
 Taz Express
 Taz: Wanted

По сериям комиксов «DC» и «Vertigo Comics» 
 Серия игр «Batman: Arkham»
 Серия игр «LEGO Batman»
 Batman Forever
 Batman Forever: The Arcade Game
 Batman & Robin
 Batman: Vengeance
 Batman: Rise of Sin Tzu
 Superman: Shadow of Apokolips 
 Catwoman
 Batman Begins (совместное издание с EA Games)
 Superman Returns
 Constantine
 Injustice 2
 Injustice: Gods Among Us
 Teen Titans
 Justice League Heroes
 Justice League Heroes: The Flash
 Watchmen: The End Is Nigh
 The Wolf Among Us

По лицензии «Warner Bros. Pictures» 
 Серия игр «Harry Potter»
 Серия игр «LEGO Harry Potter»
 Demolition Man
 Enter the Matrix
 The Matrix: Path of Neo
 The Matrix Online (совместное издание с SEGA) 
 300: March to Glory
 The Lord of the Rings Online: Mines of Moria
 Charlie and the Chocolate Factory
 Speed Racer
 Where the Wild Things Are

Оригинальные игры 
 2009 – F.E.A.R. 2: Project Origin
 2008 – Guinness World Records: The Video Game
 Lego Battles
 Mortal Kombat vs. DC Universe (совместное издание с Midway Games)
 Puyo Pop Fever
 Tomb Raider: Underworld (совместное издание с Eidos Interactive)
 Wanted: Weapons of Fate
 Scribblenauts
 Touchmaster 3
 Lego Rock Band (совместное издание с MTV Games and Electronic Arts)
 2011 – Mortal Kombat
 2011 – Bastion
 2015 — Dying Light
 2015 – Mortal Kombat X
 2015 – Mad Max
 2018 – HITMAN 2
 2019 – Mortal Kombat 11
 2021 – Back 4 Blood

Отмененные игры 
 This is Vegas
Whore of the Orient
Rampage X
Dirty Harry

Примечания

Ссылки 
 
 

 

Компании США
Производители компьютерных игр США
Подразделения Warner Bros.
Появились в 1993 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту